Пронинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Пронинское сельское поселение — входит в Серафимовичский район

Костромская область
 Пронинское сельское поселение — упраздненное сельское поселение в Галичском районе. В 2010 году включено в состав Дмитриевского сельского поселения.

Смоленская область
 Пронинское сельское поселение — входит в Ельнинский район

Тверская область
 Пронинское сельское поселение — входит в Весьегонский район